Lauck ist

deutscher Ortsname
 im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen, heute Russland, siehe Muschkino, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad
 im Landkreis Preußisch Holland, Ostpreußen, heute Polen, siehe Ławki (Wilczęta), Dorf im Powiat Barnaiewsko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, mit Schloss Lauck
 Laukava, Ort in Litauen
 Lauka (Hiiumaa), Ort in Estland

Lauck ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Lauck (* 1921), deutsche Medizinerin und Unternehmerin
 Chester Lauck (1902–1980), US-amerikanischer Rundfunk-Comedy-Star
 Christiane Eleonore zu Dohna-Lauck (1723–1786), deutsche Dichterin geistlicher Lieder, Adlige und Äbtissin des Klosters Drübeck 
 Feodor zu Dohna-Lauck (1877–1945), deutscher Diplomat
 Gary Lauck (* 1953), US-amerikanischer Rechtsextremist und Holocaustleugner
 Gerd Lauck (1931–2005), deutscher Fußballspieler
 Hans-Joachim Lauck (* 1937), Politiker und Minister der DDR
 Jonas Lauck (* 1987), deutscher Pokerspieler
 Karl Lauck (1840–1906), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Mathäus Lauck (* 1931), deutscher Kommunalpolitiker
 Reinhard Lauck (1946–1997), deutscher Fußballspieler
 Thomas Lauck (* 1943), deutscher Komponist

 Dohna-Lauck, Name der Adelsfamilie, siehe Dohna (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Lauk